Adenet le Roi, ook wel Adenès, hofdichter en minstreel uit de dertiende eeuw
Adenes (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen